PRDM7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 492 амінокислот, а молекулярна маса — 55 777.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, регуляторів хроматину, метилтрансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з S-аденозил-L-метіоніном. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки